Callimachus ist der Name folgender Personen:

 Filippo Buonaccorsi (lat. Philippus Callimachus Experiens; 1437–1497), italienischer Humanist und Staatsmann der Renaissance

Siehe auch:
 Kallimachos (Begriffsklärung)
 Main Pyrus DMS (früher uniVarc Callimachus und Main//Pyrus DMS), freies Dokumentenmanagementsystem